Сельское поселение Габовское — упразднённое 19 мая 2018 года муниципальное образование со статусом сельского поселения в Дмитровском районе Московской области Российской Федерации. Административным центром была деревня Каменка.

География 
Граничит с городскими поселениями Яхрома, Деденево, Икша и Некрасовский; городским округом Лобня; Лунёвским и Пешковским сельскими поселениями, а также городским поселением Солнечногорск Солнечногорского района.

Площадь территории сельского поселения составляет 165,53 км².

Адрес администрации: 141894, Московская область, Дмитровский район, д. Каменка, д. 13.

История 
Образовано согласно Закону Московской области от 28 февраля 2005 года № 74/2005-ОЗ путём слияния Габовского и Каменского сельских округов. 

Главой сельского поселения с 2014 до 2018 гг. был Муратов Валентин Викторович. В 2018 году против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

19 мая 2018 года упразднено с включением в состав новообразованного Дмитровского городского округа.

Население

Состав 
В состав сельского поселения вошли 29 населённых пунктов упразднённых Габовского и Каменского сельских округов:

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Дмитровского района Московской области
Упразднённые сельские поселения Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году